Ел Какавате има више значења:

 Ел Какавате (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Какавате (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Какавате, Сан Хосе (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Какавате (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какавате (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какавате, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Какавате (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику